Plaats in Indonesië
 Bumi Restu (Palas), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
 Bumi Restu (Abung Surakarta), een plaats in het regentschap Lampung Utara van de provincie Lampung, Sumatra 
 Bumi Restu (Wasile), een plaats in het regentschap Halmahera Timur van de provincie Noord-Molukken